Иван Розов:
 Розов, Иван Ермиевич (Ермилович, до 1854—1892) — русский врач.